Igreja do Bom Jesus (Rabo de Peixe) - nos Açores
 Igreja do Bom Jesus (São Paulo) - no Brasil
 Igreja do Bom Jesus (Vigia de Nazaré) - no Brasil
Ou ainda:
 Basílica do Bom Jesus (Braga) - em Portugal

Desambiguação